Obhájcem titulu byl Američan Andre Agassi, který na turnaji nestartoval. Soutěž mužské dvouhry vyhrál šestnáctý nasazený Švéd Thomas Johansson, když ve finále porazil Rusa Marata Safina po setech 3–6, 6–4, 6–4, 7–6 a získal tak jediný grandslamový titul ve své kariéře. Na Australian Open se stal prvním švédským šampionem od Wilanderovy trofeje v roce 1988.

Poprvé v historii australského gradslamu prohráli dva nejvyše nasazení v úvodním kole, což se v rámci turnajů velké čtyřky naposledy předtím stalo na French Open 1990.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD3-team1= Marat Safin
| RD3-seed1=9
| RD3-team2= Thomas Johansson| RD3-seed2=16
| RD3-score1-1=6| RD3-score2-1=3
| RD3-score1-2=4
| RD3-score2-2=6| RD3-score1-3=4
| RD3-score2-3=6| RD3-score1-4=64
| RD3-score2-4=77| RD2-team1= Tommy Haas
| RD2-seed1=7
| RD2-team2= Marat Safin| RD2-seed2=9
| RD2-score1-1=77| RD2-score2-1=65
| RD2-score1-2=64
| RD2-score2-2=77| RD2-score1-3=6| RD2-score2-3=3
| RD2-score1-4=0
| RD2-score2-4=6| RD2-score1-5=2
| RD2-score2-5=6| RD2-team3= Jiří Novák
| RD2-seed3=26
| RD2-team4= Thomas Johansson| RD2-seed4=16
| RD2-score3-1=65
| RD2-score4-1=77| RD2-score3-2=6| RD2-score4-2=0
| RD2-score3-3=6| RD2-score4-3=4
| RD2-score3-4=3
| RD2-score4-4=6| RD2-score3-5=4
| RD2-score4-5=6| RD1-team1= Marcelo Ríos
| RD1-seed1= 
| RD1-team2= Tommy Haas| RD1-seed2=7
| RD1-score1-1=62
| RD1-score2-1=77| RD1-score1-2=4
| RD1-score2-2=6| RD1-score1-3=77| RD1-score2-3=62
| RD1-score1-4=65
| RD1-score2-4=77| RD1-team3= Wayne Ferreira
| RD1-seed3= 
| RD1-team4= Marat Safin| RD1-seed4=9
| RD1-score3-1=2
| RD1-score4-1=5| RD1-score3-2=r
| RD1-team5= Jiří Novák| RD1-seed5=26
| RD1-team6= Stefan Koubek
| RD1-seed6= 
| RD1-score5-1=6| RD1-score6-1=2
| RD1-score5-2=6| RD1-score6-2=3
| RD1-score5-3=6| RD1-score6-3=2
| RD1-team7= Jonas Björkman
| RD1-seed7= 
| RD1-team8= Thomas Johansson| RD1-seed8=16
| RD1-score7-1=0
| RD1-score8-1=6| RD1-score7-2=6| RD1-score8-2=2
| RD1-score7-3=3
| RD1-score8-3=6| RD1-score7-4=4
| RD1-score8-4=6}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 3. sekce 

 4. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 

 6. sekce 

 7. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD4-team01= T Henman
| RD4-seed01=6
| RD4-team02= J Björkman| RD4-seed02=
| RD4-score01-1=2
| RD4-score02-1=6| RD4-score01-2=66
| RD4-score02-2=78| RD4-score01-3=4
| RD4-score02-3=6| RD3-team01= T Henman| RD3-seed01=6
| RD3-team02= G Rusedski
| RD3-seed02=28
| RD3-score01-1=6| RD3-score02-1=4
| RD3-score01-2=6| RD3-score02-2=3
| RD3-score01-3=1
| RD3-score02-3=6| RD3-score01-4=6| RD3-score02-4=3
| RD3-team03= J Björkman| RD3-seed03=
| RD3-team04= G Cañas
| RD3-seed04=12
| RD3-score03-1=6| RD3-score04-1=3
| RD3-score03-2=6| RD3-score04-2=2
| RD3-score03-3=6| RD3-score04-3=4
| RD2-team01= T Henman| RD2-seed01=6
| RD2-team02= V Volčkov
| RD2-seed02=
| RD2-score01-1=6| RD2-score02-1=3
| RD2-score01-2=6| RD2-score02-2=4
| RD2-score01-3=6| RD2-score02-3=1
| RD2-team03=
| RD2-seed03=
| RD2-team04= G Rusedski| RD2-seed04=28
| RD2-score03-1=67
| RD2-score04-1=79| RD2-score03-2=3
| RD2-score04-2=6| RD2-score03-3=4
| RD2-score04-3=6| RD2-team05= T Enqvist
| RD2-seed05=24
| RD2-team06= J Björkman| RD2-seed06=
| RD2-score05-1=6| RD2-score06-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score06-2=7| RD2-score05-3=4
| RD2-score06-3=6| RD2-score05-4=2
| RD2-score06-4=6| RD2-team07= R Delgado
| RD2-seed07=
| RD2-team08= G Cañas| RD2-seed08=12
| RD2-score07-1=2
| RD2-score08-1=6| RD2-score07-2=5
| RD2-score08-2=7| RD2-score07-3=711| RD2-score08-3=69
| RD2-score07-4=4
| RD2-score08-4=6| RD1-team01= T Henman| RD1-seed01=6
| RD1-team02= T Larkham
| RD1-seed02=WC
| RD1-score01-1=7| RD1-score02-1=5
| RD1-score01-2=6| RD1-score02-2=2
| RD1-score01-3=6| RD1-score02-3=2
| RD1-team03= V Volčkov| RD1-seed03=
| RD1-team04= C Mamiit
| RD1-seed04=Q
| RD1-score03-1=3
| RD1-score04-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score04-2=3
| RD1-score03-3=6| RD1-score04-3=3
| RD1-score03-4=6'''
| RD1-score04-4=3
| RD1-team05=

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2002